Riederbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Riederbach (Biber), linker Zufluss der Biber (Rhein) bei Gottmadingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Riederbach (Gerlosbach), rechter Zufluss des Gerlosbachs bei Gerlos, Bezirk Schwaz, Bundesland Tirol
 Riederbach (Gollach) oder Holzbach, rechter Zufluss der Gollach bei Gollhofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Riederbach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Reicholzried, Gemeinde Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Riederbach (Rott), linker Zufluss der Rott (bei Rott zum Inn) nahe Tattenhausen, Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Riederbach (Seebach), Zufluss des Seebachs bei Sandhof, Gemeinde Eich, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Wohnplätze:
 Riederbach (Seedorf), Wohnplatz der Gemeinde Seedorf, Kanton Uri
 Riederbach (Busswil), Wohnplatz der Gemeinde Busswil bei Büren, Verwaltungskreis Seeland, Kanton Bern

Siehe auch:
 Riedbach
 Riedenbach
 Rieder Bach
 Riedergraben